Memphisz (görög betűkkel Μέμφις, latinosan Memphis) görög eredetű név.

 Memphisz; jelentős egyiptomi város a Nílus mentén
 Memphisz; Neilosz folyamisten leánya, Epaphosz felesége, Libüé anyja

Lásd még:
 Memphis (egyértelműsítő lap)